kapucyn (Perissocephalus tricolor) – ptak z rodziny bławatników
 kupucyn – zakonnik Zakonu Braci Mniejszych
 Kapucyn – skała w grupie Ostańców Jerzmanowickich
 Żabi Kapucyn – skała w Tatrach